Зудина: Зудина, Валентина Петровна (1938—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Зудина, Марина Вячеславовна (род. 1965) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.